Samyn est le patronyme de plusieurs personnes :

 Adolphe Samyn (1842-1903), architecte belge
 Gilles Samyn, homme d'affaires, né en 1950, ayant la double nationalité belge et française
 Hubert Samyn (1887-1972), coureur cycliste français
 José Samyn (1946-1969), coureur cycliste français, qui a donné son nom aux courses Le Samyn et Le Samyn des Dames
 Noël Samyn, saxophoniste belge
 Philippe Samyn, architecte et ingénieur belge né en 1948